Jan Eekhout (schrijver), Nederlands schrijver (1900-1978)
 Jan Eekhout (burgemeester), Nederlands burgemeester (1904-1987)